Убийца с шоссе на Нью-Бедфорд () — прозвище неустановленного серийного маньяка, виновного в убийстве 9 и исчезновении 2 женщин в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, между июлем 1988 года и июнем 1989 года. Все жертвы убийцы были проститутками или наркоманками.

Жертвы 

 30-летняя Дебора Медейрос пропала 27 мая 1988 года. 2 июля 1988 года её полуодетый труп был обнаружен автомобилистом, который остановился на обочине дороги, чтобы помочиться. Тело опознали только к февралю 1989 года.
 30 июля 1988 года были обнаружены останки 36-летней Нэнси Павиа, пропавшей без вести 11 июля 1988 года. Опознание состоялось только в декабре.
 11 июля 1988 года, как и Нэнси Павиа, исчезла 34-летняя Дебора Демелло. Её останки были найдены 8 ноября, близко к тому месту, где в июле нашли тело Павии.
 11 ноября 1988 года дорожные рабочие нашли останки 25-летней Донны Мендес, которая пропала за неделю до этого.
 1 декабря 1988 года после обширных поисков возле шоссе был найден труп 25-летней Деборы Макконнелл, пропавшей без вести ещё в мае.
 В декабре 1988 года в тех же местах обнаружили тело 28-летней Рэйчел Клиффорд, пропавшей в апреле.
 28 марта 1989 года нашли тело 28-летней Робин Роудс. Она пропала в апреле 1988 года.
 26-летняя Мэри Роуз Сэнтос пропала 16 июля 1988 года. 20 марта 1989 года её останки были найдены у шоссе.
 24 апреля 1989 года нашли тело 24-летней Сэнди Ботелхо, пропавшей в августе 1988 года.

Пропавшие без вести 

В мае и июне 1988 года пропали без вести 19-летняя Кристин Монтеиро и 34-летняя Мэрилин Робертс. Их тела не были найдены, однако образ жизни обеих дал полиции основание связать их исчезновение с убийствами других женщин.

Подозреваемые 
У полиции было двое подозреваемых — каменщик, ранее обвинявшийся в нападении на проституток, и знакомый одной из убитых женщин, который употреблял наркотики. Однако доказать их причастность к убийствам возле шоссе Нью-Бедфорд не удалось. Так же подозреваемым в серии убийств был другой серийный убийца Лиссабонский потрошитель, который убил трёх женщин-проституток в период 1992-1993 годах в Лиссабоне. Однако связь между американскими и португальскими убийствами не подтвердилась, так как почерк маньяков был разным. Лиссабонского потрошителя так же не удалось идентифицировать.

См. также 
 Убийца из долины реки Коннектикут
 Фрэнкфордский потрошитель

Ссылки 
 Speaking for the Dead

Серийные убийцы США
Серийные убийцы, чья личность не установлена
Прозвища преступников
Серийные убийцы 1980-х годов